Ditte – plurale di ditta
 Ditte – monte della mitologia greca
 3535 Ditte – asteroide 
 Registro ditte – elenco delle attività economiche tenuto dalla Camera di commercio
 Ditte – nome proprio femminile danese